La classe Thetis est le nom porté par différentes classes de navire :
 la classe Thetis, une classe de quatre patrouilleurs de la Marine royale danoise en service depuis 1991 ;
 la classe Thetis, une classe de cinq navires de lutte anti-sous-marine de la Marine allemande en service de 1962 aux années 1990, puis, en service dans la Marine de guerre hellénique de 1991 à 2010 ;
 la classe Thetis, une classe de  de la Garde côtière des États-Unis.

Voir aussi 
 , le nom de  de la Royal Navy britannique
 , le nom de deux navires de la Kaiserliche Marine allemande